Lieban ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Lieban (1877–1951), deutscher Opernsänger
 Adolf Lieban (1867–1924), deutscher Opernsänger
 Julius Lieban (1857–1940), deutscher Opernsänger
 Siegmund Lieban (1863–1917), deutscher Opernsänger

Siehe auch:
 Liban